Kardinal Schönborn steht für folgende Kardinäle:

 Christoph Schönborn (* 1945), Erzbischof von Wien
 Damian Hugo Philipp von Schönborn-Buchheim (1676–1743), Fürstbischof von Speyer und von Konstanz
 Franziskus von Paula Schönborn (1844–1899), Bischof von Budweis, Erzbischof von Prag